O Grupo dos 7, geralmente citado como "G-7", refere-se às 7 melhores seleções de hóquei no gelo do mundo. Tem status amplamente reconhecido pelos fãs do esporte ao redor do mundo, mesmo não tendo sido oficializado pela IIHF.

Integrantes

Aspirantes 

 
 

Hóquei no gelo